Jawor peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jawor, un village du powiat de Milicz.
 Jawor, un village de la gmina de Wąsosz.
 Jawor, un village de la gmina de Solina.
 Jawor, une montagne.

dans la voïvodie des Basses-Carpates
Jawor, un village du powiat de Góra
Jawor, un village de la gmina de Solina dans le powiat de Lesko.
Jawor, un village du powiat de Milicz

dans la voïvodie de Łódź
Jawor, un village du powiat de Bełchatów
Jawor, un village du powiat d'Opoczno

dans la voïvodie de Silésie
Jawor, une ville

Homonymie de toponyme